Aceasta este lista europarlamentarilor în sesiunea (2004-2009), sortată în ordine alfabetică.

List a fost publicată inițial de Parliament în 20 iulie 2004, ulterior a fost amendată în 21 iulie când Lega Nord s-a afiliat grupului Independență și Democrație. Membri din Bulgaria și România, au fost aleși de parlamentele țărilor respective, după ce au devenit membri în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.

Vezi: Lista europarlamentarilor după țară Europarlamentari 2004-2009



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Membri înlocuiți în timpul mandatului

Surse
Site-ul alegerilor europene din 2004 
Ministerul francez de interne 
Ministerul italian de interne 
rai.it & Uniti nell'ulivo 
Rezultate oficiale din Polonia
slovensko.com 
Parlamentul European - Your MEPs 

Alegeri Parlamentul European
List
2004
Pagini peste 100K